Алекса́ндр Влади́мирович Сорогове́ц — участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации, помощник начальника разведки 324-го мотострелкового полка 34-й мотострелковой дивизии Уральского военного округа, старший лейтенант.

Биография 
Родился 7 мая 1971 года в Ташкенте. Белорус.

Окончил 8 классов средней школы № 209 города Ташкента (микрорайон Карасу-1). В последующем учился в ПТУ. Будучи отличником, имел возможность без экзаменов поступить в Ташкентский политехнический институт, но в итоге выбрал путь военного. С 1989 по 1993 годы учился в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище им. В. И. Ленина.

После окончания военного училища был направлен для прохождения дальнейшей службы в Туркестанский военный округ.

Проходил военную службу в должностях командира группы специального назначения бригады специального назначения, заместителя командира роты специального назначения. В 1994 году командовал группой специального назначения отдельной роты специального назначения в Уральском военном округе.

18 января 1995 года был назначен помощником начальника разведки 324-го мотострелкового полка 34-й мотострелковой дивизии. Полк был дислоцирован в Екатеринбурге и готовился к отправке в Чеченскую республику. 22 января подразделения 324-го мотострелкового полка прибыли в Чечню и расположились недалеко от села Толстой-Юрт. С 23 января 1995 года Сороговец принимал участие в боевых действиях.

Умер от тяжёлого ранения 15 марта 1995 года в битве за мост через реку Аргун, расположенного недалеко от села Новые Атаги. Командование 324-го полка ходатайствовало о присвоении посмертно ему звания «Герой Российской Федерации».

Похоронен на Боткинском кладбище города Ташкента.

В память об Александре Сороговце в его родной части установлен обелиск.

Награды 
 Медаль «За отвагу» (20 апреля 1995 года);
 Звание «Герой Российской Федерации» (29 января 1997 года).

Публикации 
 Ю. Пирогов. Обрыв у Чечен-Аула. // «Красная звезда», № 65 (21652) от 24 марта 1995. стр.1

Ссылки 
 
 Герой Российской Федерации Сороговец Александр Владимирович на сайте Ташкентского высшего общевойского командного училища им. В. И. Ленина
 Уроки Первой чеченской кампании. Боевые действия 324-го мотострелкового полка в 1995 г.
 Федеральные силы. Убитые, пленные и пропавшие без вести в 1994-96. 324-й мотострелковый полк

Выпускники Ташкентского высшего общевойскового командного училища
Участники Первой чеченской войны
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента